Mitchell ist ein häufiger Familienname und männlicher Vorname, siehe Mitchell (Name)

Mitchell steht für:
 Mitchell (Film), Actionfilm (1975) von Andrew V. McLaglen
 Mitchell Camera Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Filmkamera-Hersteller
 Mitchell (Unternehmen), japanischer Hersteller von Videospielen
 Codebezeichnung des US-Bombers North American B-25
 Mitchell-Karte, eine Landkarte Nordamerikas von 1755
 Mitchell (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Mitchell Cove, Bucht von Robert Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Mitchell-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Wilkesland
 Mitchell-Halbinsel, Halbinsel an der Küste des ostantarktischen Wilkeslands
 Mitchell Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Mitchell-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mitchell Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mitchell Point, Landspitze der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Mount Mitchell, Berg in North Carolina, Vereinigte Staaten
 Mount Mitchell (Antarktika), Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 C/1967 M1 (Mitchell-Jones-Gerber), ein hyperbolischer Komet

Mitchell ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Mitchell (Queensland)
 Mitchell Shire

in England:
 Mitchell (Cornwall)

in Kanada:
 Mitchell (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Mitchell (Alabama)
 Mitchell (Arkansas)
 Mitchell (Colorado)
 Mitchell (Georgia)
 Mitchell (Idaho)
 Mitchell (Illinois)
 Mitchell (Franklin County, Illinois)
 Mitchell (Indiana)
 Mitchell (Iowa)
 Mitchell (Kansas)
 Mitchell (Louisiana)
 Mitchell (Minnesota)
 Mitchell (Mississippi)
 Mitchell (Missouri)
 Mitchell (Nebraska)
 Mitchell (Oregon)
 Mitchell (South Dakota)
 Mitchell (Tennessee)
 Mitchell (Washington)
 Mitchell (West Virginia)
 Mitchell (Town), Town(ship) im Sheboygan County, Wisconsin

Siehe auch:
 Michell
 Mitchel
 Mitchell River
 Mitchellville
 Mitchell & Ness